Académie de l'air et de l'espace, associació per a la promoció dels estudis relacionats amb l'aeronàutica i l'exploració espacial, amb seu a Tolosa de Llenguadoc
 Expedició Antàrtica Australàsia (del seu nom en anglès Australasian Antarctic Expedition), expedició australiana a l'Antàrtida
 Avaluació ambiental estratègica, instrument tècnic de la Unió Europea per a la integració de criteris ambientals en tots els seus plans i programes
 aae també és el codi ISO 639-3 de l'arbëreshë, dialecte de l'albanès parlat per la minoria arbëreshë d'Itàlia